Corsa – attività fisica
 Corsa – escursione massima del pistone all'interno di un cilindro di un motore
 Corsa – tecnica bellica dei corsari
 Corsa – modello di automobile prodotto dalla Opel
 Corsa – relativa alla Corsica

Altri progetti